Saint Grat peut se rapporter à :
 Grat d'Aoste, un évêque  valdôtain qui vécut au  ;
 Grat d'Oloron, né au  à Lichos, dans la basse vallée du Saison.